Негропонте — фамилия.

Известные носители 
 Негропонте, Антонио да — венецианский художник XV века.
 Негропонте, Джон (род. 1939) — американский дипломат, Госсекретарь США (2007).
Негропонте, Димитри (1915—1996) — швейцарский и греческий судовладелец, горнолыжник.
 Негропонте, Дмитрий Амвросиевич (1834—1908) — таганрогский негоциант, купец 1-й гильдии, владелец пароходства.
 Негропонте, Николас (род. 1943) — руководитель программы ООН One Laptop Per Child.

См. также 
 Негропонт
 Сеньория Негропонта